Guangpo bezeichnet:

 Guangpo (Gangkou) (光坡镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Gangkou im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Guangpo (Lingshui) (光坡镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Lingshui in der chinesischen Provinz Hainan